Модесто Гарсија има више значења:

 Модесто Гарсија (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Модесто Гарсија (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику